Cànon (música), composició de contrapunt en la qual diverses veus repeteixen successivament el que van cantar les anteriors
 Cànon literari, conjunt d'obres que es consideren representatives d'una cultura 
 Cànon estètic, regla de representació artística
 Cànon (ficció), conceptes considerats oficials en una obra de ficció
 Religió:
 Dret canònic, disciplina del dret que estudia i desenvolupa la regulació jurídica de l'Església
 Cànon (religió)
 Cànon (Bíblia), conjunt de llibres que integren la Bíblia segons una religió concreta, que els considera així "divinament inspirats" i els distingeix d'altres llibres que no es consideren revelats
 Cànon jueu
 Economia: 
 Cànon (taxa), tribut que grava a un determinat bé o prestació 
 Cànon per còpia privada, taxa aplicada a diversos mitjans d'enregistrament i la recaptació del qual reben els autors, editors, productors i artistes en compensació per les còpies que es fan dels seus treballs.
 Obres: 
 Cànon de Ptolemeu, llista de reis amb les seves dates de regnat.
 Cànon reial de Torí, papir fragmentat amb una llista de reis que es conserva al Museu Egipci de Torí (Itàlia) 
 Cànon d'Epicur o O canònica, criteris que regeixen les formes de coneixement, vegeu Epicur#Lògica
 Cànon de la Medicina, enciclopèdia mèdica en cinc volums escrita pel científic i filòsof musulmà persa Avicenna
 Cànon de Pachelbel, obra musical de Johann Pachelbel 
 Cànon Pali, ensenyances de Buda 
 Cànon (televisió), programa del Canal 33.
 Cànon de Policlet